Osoby:
 Fila − córka Antypatra, żona Kraterosa, a później Demetriusza Poliorketesa
 Fila − żona Filipa II Macedońskiego
 Fila − córka Seleukosa I
 Fila − córka Demetriusza I
 Fila z Teb − kurtyzana

Inne:
 Fila – włoska firma sportowa
 Dżazirat Fila − wyspa w Egipcie
 Fila − wyspa w Vanuatu
 FILA − skrót Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (od fr. Fédération Internationale des Luttes Associées)
 Fila brasileiro – jedna z ras psów w typie dogowatym.